В этот список входят игры выпущенные компанией Enix до первого апреля 2003 года, когда компания объединилась с Square и стала называться Square Enix. Список игр после объединения смотрите в статье Список игр Square Enix.

Игры для консолей

Nintendo Entertainment System (с 1983 года)

Super Nintendo Entertainment System (с 1990 года)

Sega Saturn (с 1994 года)

PlayStation (с 1994 года)

Nintendo 64 (с 1996 года)

PlayStation 2 (с 2000 года)

Игры для портативных консолей

Game Boy

Game Boy Color

Game Boy Advance

Игры для домашних компьютеров 

Прежде чем сконцентрироваться на консольном рынке, компания Enix выпускала игры для японских домашних компьютеров. Ранние игры были разработаны энтузиастами для различных конкурсов программирования организованными Enix. Некоторые из игр были в дальнейшем портированы на консоли.

Онлайн-игры 
Были доступны только в Японии и Азии.

Примечания

Ссылки 
 Официальный список игр, изданных Square Enix в Европе
 Официальный список игр, изданных Square Enix в Северной Америке
 Официальный список игр, изданных Square Enix в Японии

Enix